Eredivisie 2014/2015 var den 59:e säsongen av Eredivisie sedan starten 1955. Den 18 april 2015 stod det klart att PSV Eindhoven är mästarna.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Play-offs

Europa league play-off

Vitesse kommer att delta i Europa League 2015/2016.

Uppflyttning

Externa länkar
Officiell hemsida 

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014 i Nederländerna
2015 i Nederländerna